Derecho internacional puede referirse a:
 Derecho internacional público, conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente, destinadas a regular las relaciones externas entre los Estados, y entre otros sujetos a los cuales también se les confiere soberanía
 Derecho internacional privado, rama del Derecho que analiza las relaciones jurídicas internacionales entre privados, o donde existe un interés privado

 Derecho internacional consuetudinario o costumbre internacional, práctica seguida por los sujetos internacionales que es generalmente aceptada por éstos como Derecho
 Derecho internacional de los derechos humanos, rama del Derecho internacional desarrollada para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional
  Derecho internacional humanitario, rama del Derecho internacional público que busca limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento, y restringir y regular los medios y métodos de guerra a disposición de los combatiente